Keppler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Keppler kann sich sowohl auf einen Berufsnamen (Kappenmacher) wie auch ein Wohnstättennamen (jemand, der an einer Kapelle wohnt) beziehen.

Namensträger 
 Angela Keppler (* 1954), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Birgit Keppler (* 1963), deutsche Freestyle-Skierin
 Brigitte Keppler (* 1919), deutsche Schauspielerin
 Dietrich Keppler (* 1940), deutscher Biochemiker und Mediziner
 Ernst Keppler (1883–1943), deutscher Schauspieler und Kulturfunktionär
 Georg Keppler (1894–1966), Offizier des Heeres und der Polizei und General der Waffen-SS
 Hannes Keppler (1915–1974), deutscher Schauspieler und Regisseur 
 Hans Keppler (* 1962), deutscher Geowissenschaftler
 Helmut Keppler (1924–2019), deutscher Künstler
 Herbert Keppler (1925–2008), US-amerikanischer Fotoreporter, Herausgeber und Kameraentwickler
 Isidorus Keppler (1715–1792), deutscher römisch-katholischer Theologieprofessor
 Johann Jakob Keppler (vor 1700–nach 1755), Orgelbauer in der Niederlausitz, siehe Johann Jacob Köpler
 Joseph Keppler (1838–1894), US-amerikanischer Karikaturist
 Karlheinz Keppler (* 1951), deutscher Arzt (Gefängnisarzt) und Autor
 Oliver Keppler (* 1968), deutscher Virologe und Hochschullehrer
 Paul Wilhelm von Keppler (1852–1926), deutscher Theologe, Bischof von Rottenburg
 Stefan Keppler-Tasaki (* 1973), deutscher Literaturwissenschaftler
 Stephan Keppler (* 1983), deutscher Skirennläufer
 Utta Keppler (1905–2004), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Wilhelm Keppler (1882–1960), deutscher Unternehmer und nationalsozialistischer Politiker
 Wolfgang Keppler (1903–nach 1952), deutscher Schauspieler

Siehe auch 
 Kepler (Begriffsklärung)
 Käppler
 Keppeler
 Köpler

Weblinks 
 https://forebears.io/de/surnames/keppler

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname
Wohnstättenname